Als Morsicatio buccarum, Linea alba buccalis, Interkalarlinie oder Interkalarleiste wird eine weißliche Linie der Wangenschleimhaut innerhalb des Mundes bezeichnet. Sie befindet sich in Höhe der Kauebene (Okklusionsebene). Es handelt sich hierbei um einen nicht-pathologischen Befund, welcher z. B. durch nächtliches Wangensaugen entstehen kann.

Quellen 
 Konrad Bork, Walter Burgdorf, Nikolaus Hoede: Mundschleimhaut- und Lippenkrankheiten. Klinik, Diagnostik und Therapie. 3. Auflage. Schattauer Verlag. Stuttgart 2008. ISBN 3-7945-2486-1.
 Thomas Rakosi, Irmtrud Jonas: Kieferorthopädie Diagnostik (= Farbatlanten der Zahnmedizin; Bd. 8). Thieme Verlag, Berlin 1989. ISBN 3-13-722201-X.

Weblinks 
 Beschreibung mit Abbildungen, DermIS (Dermatology Information System)

Zahnmedizin